Métapédia ou Metapedia (sans accent aigu sur les « e ») est un nom propre, ou plus rarement un nom commun, d'origine étrangère qui peut référer à :
 Metapedia, site internet d'extrême droite nommé par antonomase inverse d'un néologisme qui n'existait pas en grec et ne figure dans aucun dictionnaire, forgé d'après le grec classique : meta signifiant au-delà et paideia dont le sens est éducation.
 Metapedia ou , déformation d'un mot des langues algonquiennes désignant un endroit où se rejoignent deux rivières (un confluent) ; ce nom commun se retrouve, par antonomase inverse, dans divers toponymes, parmi lesquels la forme Metapedia (avec un « e » initial) est la plus rare :
 Metapedia, une île ontarienne du sud du lac Nipissing.

Références